Nonnenwald ist der Name von
 Orten
 Nonnenwald (Penzberg), Ortsteil der Stadt Penzberg, Landkreis Weilheim-Schongau, Bayern
 Nonnenwald (Schwarzenbach an der Saale), Ortsteil der Stadt Schwarzenbach an der Saale, Landkreis Hof, Bayern
 Waldgebieten
 Nonnenwald (Rhein-Lahn-Kreis), im Rhein-Lahn-Kreis in Rheinland-Pfalz südlich von Prath 
 Nonnenwald (Mittelsachsen), im Landkreis Mittelsachsen in Sachsen nordwestlich von Freiberg 
Nonnenwald (Landkreis Wunsiedel im Fichtelgebirge), im Landkreis Wunsiedel im Fichtelgebirge, Bayern 
Nonnenwald (Landkreis Heilbronn), im Landkreis Heilbronn, Baden-Württemberg, nordöstlich von Beilstein (Württemberg) 
Nonnenwald (Taunus), im Taunus bei Oberjosbach und Ehlhalten.